Martignano (Apulië), een gemeente in de Italiaanse provincie Lecce
Martignano (Trento), een plaats in de Italiaanse gemeente Trento